

Associations 
 LITRA, Service d'information pour les transports publics en Suisse

Patronyme 
 Marie Litra, auteur de textes pour enfants

Mots étrangers ou d'origine étrangère 
 Litra, mesure de métaux précieux d'argent de la Grèce antique
 lítra, grec λίτρα , ancienne mesure de volume, à l'origine du litre
 Litra, ritla (Litre), mot algérien d'origine française

Voir aussi 
 Litre
 Litre funéraire